Ната́лья Зи́нченко:* Зинченко, Наталья Васильевна (род. 1975) — художник-живописец.
 Зинченко, Наталья Николаевна (род. 1979) — украинская футболистка и тренер.